Михаи́л Нау́мович Мелане́д — диктор ленинградского радио, вёл фронтовые радиорепортажи во время Великой Отечественной войны.

По воспоминаниям слушателей он великолепно читал тексты и его называли ленинградским Левитаном. Во время блокады он в радиоэфире объявлял воздушную тревогу. Объявил о полном снятии блокады Ленинграда.

В кинематографе 
В мини-сериале 2007-го года «Ленинград» присутствует вспомогательная линия безымянного ленинградского диктора, который, сидя в радиорубке, объявляет о начале/окончании тревоги, а также оповещает город об изменении норм хлеба. В последней серии, после очередного объявления тревоги, диктор умирает по неизвестным причинам (скорее всего, от голода). Пришедший в радиорубку человек, пытаясь разбудить диктора, называет его «Мишей», что является отсылкой к Михаилу Меланеду, передачи которого во время блокады порой прекращались голодным обмороком.

Цитата

Награды 
 Медаль «За оборону Ленинграда» (3 июня 1943)

Примечания

Ссылки 
 П.А. Палладин "ДЕЙСТВУЙТЕ ПО ИНСТРУКЦИИ..."  
 Александр Рубашкин. Две стороны медали. Как проходили в печать "блокадные книги" в застойные годы

Дикторы радио
Радиоведущие СССР
Персоналии:Блокада Ленинграда
Дикторы СССР
Члены КПСС